Griesheim je název nebo součást názvu více míst:

 Griesheim (Hesensko) – město v německé spolkové zemi Hesensko
 Griesheim-près-Molsheim – francouzská obec v departementu Bas-Rhin
 Griesheim-sur-Souffel – francouzská obec v departementu Bas-Rhin

Externí odkazy